Домик детства (РООВСО «Домик детства») — региональная некоммерческая благотворительная организация в Самарской области, занимающаяся помощью детям-сиротам. Основана в 2009 году на добровольном и безвозмездном труде с использованием волонтёров. 

Целью организации заявлено улучшение качества жизни, реабилитация и развитие детей-сирот, детей в сложной жизненной ситуации, детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Также организация занимается постинтернатным сопровождением лиц из числа детей-сирот и выпускников социальных и медицинских учреждений Самарской области.

История 
В мае 2010 года «Домик детства» был учрежден группой инициативных граждан Самары, на тот момент — опытных волонтёров по работе с нуждающимися детьми, в форме общественного фонда, не имеющего государственной регистрации. Спустя год работы «Домик детства» был официально зарегистрирован как Региональная общественная организация волонтеров Самарской области.

В период 2015—2016 годов был реализован проект профессиональной подготовки, в том числе, выпускников детских домов «Путевка в профессию. Поддержка безработных подростков в Самаре».

В апреле 2016 была организована фандрайзинговая площадка на официальном сайте организации.

Подопечные 
«Домик детства» осуществляет регулярную работу в домах ребенка, школах-интернатах, детских домах, социальных приютах, реабилитационных и социально-реабилитационных центрах, пансионатах для инвалидов, стационарах и центрах помощи детям, а также сотрудничает с общественными организациями и службами социальной помощи Самарской области. Кроме того, «Домик детства» оказывает поддержку лицам из числа детей-сирот и выпускникам социальных и медицинских учреждений Самарской области.

Программы 
Волонтеры «Домика детства» реализуют работу в рамках 5 основных программ:

 Реабилитация и развитие
 Творчество
 Беззаботное детство
 Информационная работа
 Постинтернатное сопровождение

Достижения 
 финалист Всероссийского конкурса просветительских проектов «Библиопартнёрство»;
 участник научных конференций, форумов, круглых столов и подобных мероприятий (конференция «Воспитание детей-сирот и детей с ОВЗ» Самара 2011 и 2012, конференция «Детская книга в современном мире» Германия 2011, конференция «Создание условий для полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями, развитие волонтерской деятельности» Самара 2010, форум «Город без границ» Самара 2011, «Ярмарка добровольческих вакансий» Самара 2011, форум «Добрососедство» Самара 2012, «Социохаус» Самара 2012, конференция «Территория добрых дел» Самара 2012 и др.);
 победитель конкурса социальных грантов Google;
 победитель конкурса социальных грантов Росбанк;
 победитель Региональной премии «Гражданская инициатива»;
 победитель в номинации СайтStream областного конкурса методических проектов в сфере социальной защиты населения Самарской области СОЦИОДРАЙВ-2014 Министерства социально-демографической и социальной политики
 обладатель множества благодарственных писем от подопечных учреждений

Другие проекты 
 Электронная галерея «Домик детства»
 Выставка «Мы — есть!».
 Конкурс детского рисунка и выставка «Я вижу мир!» совместно с СОКОБ им. Ерошевского.
 Центр постинтернатного сопровождения
 Школа волонтёра

Примечания

Литература 
 Бабичева А. Профессиональное волонтёрство в Самаре: «Домик детства» // Мой край Самарский. Сборник краеведческих материалов. — 2011. — Выпуск 3. — С. 14-18.
 Бабичева А. В. Домик, в котором живет детство // Роднулечка. — 2011. — № 5 (май). — С. 54-55.
 Григорьева О. Подарок для самого слабого // Российская газета. — 2010. — 18 ноября. — С.14
 Федорова Л. Волонтер — это звучит гордо! // Мир ребенка. — 2010. — № 10 (октябрь). — С. 20-21
 Пуш Т. Папа Стас // Новая газета в Поволжье. — 16.10.2014.
 Мишина А. Волонтеры готовят детей к самостоятельной жизни // Самарские известия. — 10.11.2014.

Ссылки 
 
 
 

Организации Самары
Негосударственные организации России
Благотворительные организации России